Impiccagione all'alba (The Hired Gun) – film del 1957 diretto da Ray Nazarro
 The Hired Gun – film del 1961 diretto da Lindsay Shonteff